Королевская армия Камбоджи () — вид Королевских вооружённых сил Камбоджи, который отвечает за проводение наземных военных операций. Численность королевских сухопутных сил — 85 000 человек, разделены на одиннадцать пехотных дивизий с артиллерийскими и танковыми частями. Находится под контролем Министерства национальной обороны Камбоджи.

Структура 

Страна разделена в шесть военных регионов (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, и специальный). В каждом военном округе есть несколько провинций, в которых базирована по крайне мере одна дивизия. Верховный главнокомандующий сухопутных войск — Генерал Меас Софея. Он также является заместителем главнокомандующего вооружённых сил Камбоджи.

Армейские дивизии расположены по военным регионам:
 1-й регион — Провинции Стынгтраенг, Ратанакири, и Мондолькири. Штабс-картира: город Стынгтраенг
 2-й регион — Провинции Кампонгтям, Прейвэнг, и Свайриенг. Штабс-картира: город Кампонгтям
 3-й регион — Провинции Кампонгспы, Такео, Кампот, Кампонгсаом, Кохконг, и Каеп. Штабс-картира: город  Кампонгспы
 4-й регион — Провинции Сиемреап, Оддармеантьей, Прэахвихеа, и Кампонгтхом. Штабс-квартира: город Сиемреап
 5-й регион — Провинции Баттамбанг, Поусат, Бантеаймеантьей, и Пайлин. Штабс-квартира: город Баттамбанг
 Специальный регион — Провинции Кампонгчнанг, Кандаль, и муниципалитет Пномпень. Штабс-квартира: город Пномпень

Каждый регион находится под командованием генерал-майора, и начальника штаба, с званием бригадного генерала. В каждом регионе есть военная база, которая назначена военной оперативной зоны, и находится под командованием полковника.

Полк специального назначения

Оружие и вооружение 
В июне 2010 года, армия имела:
 500 танков
 300 БМП
 600 артиллерии
 19 вертолётов

Бронетехника

Артиллерия и ПВО Зенитные Пушки

Вооружение пехотных войск

Примечания 

Вооружённые силы Камбоджи
Сухопутные войска по странам